Njem steht für:
 Njem (Volk), ein Volk aus dem Grenzgebiet von Kamerun und der Republik Kongo

Siehe auch:
 Njyem, eine Bantusprache im mittleren Afrika
 Njemen, eine Bezeichnung für den Fluss Memel